Palazzo d'Estate – parco di Pechino
 Antico Palazzo d'Estate – complesso di palazzi e giardini di Pechino
 Palazzo d'Estate – palazzo di San Pietroburgo, commissionato da Pietro I e progettato da Domenico Trezzini
 Palazzo d'Estate – palazzo di San Pietroburgo, commissionato da Anna I e progettato da Bartolomeo Rastrelli
 Palazzo d'Estate dell'Arcivescovo – palazzo di Bratislava
 Palazzo d'Estate – residenza reale in Thailandia